Кумышевка — река в России, протекает в Ветлужском районе Нижегородской области. Устье реки находится в 389 км по левому берегу реки Ветлуги. Длина реки составляет 27 км, площадь водосборного бассейна 141 км². В 5 км от устья принимает слева реку Красная.

Исток реки находится у деревни Латышиха в 22 км к юго-востоку от города Ветлуга. Река течёт на северо-запад, в верхнем течении на берегах реки деревни Рябково, Майорово, Баженово, Привал, Подураиха; далее река входит в ненаселённый лесной массив. Неподалёку от устья на реке деревня Базан. Часть нижнего течения реки образовано старицей Ветлуги. Устье находится чуть ниже города Ветлуга.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхневолжскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Ветлуга от города Ветлуга и до устья, речной подбассейн реки — Волга от впадения Оки до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Суры). Речной бассейн реки — (Верхняя) Волга до Куйбышевского водохранилища (без бассейна Оки).

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 08010400212110000042420
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110004242
 Код бассейна — 08.01.04.002
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 

Реки Ветлужского района
Притоки Ветлуги